«Отставной козы барабанщик»  — советский художественный полнометражный цветной фильм, снятый Георгием Мыльниковым на киностудии «Мосфильм» в 1981 году.

Сюжет 
Гаврила Степанович Чупрун (Георгий Бурков) работал тренером по волейболу, продавцом, парикмахером, массовиком-затейником в детском саду, слесарем-сантехником в ЖЭКе, но не нашёл места в жизни. В семье у него тоже нет понимания: сын стесняется его профессии, а жена (Галина Польских) прямо заявляет: «Бездельник, сколько ты поменял работ, тебе пошёл пятый десяток, а ты — отставной козы барабанщик». Гаврила уезжает в деревню Дядькино к матери (Татьяна Пельтцер) и надевает форму 3-го помощника капитана речного флота, которую выпрашивает на время у отставного соседа-моряка (Пётр Вельяминов).

Его появление в родной деревне в форме капитана производит впечатление на односельчан. Участковый милиционер (Евгений Шутов) приглашает его выступить перед молодёжью с беседой о жизни. В Гаврилу влюбляется молодая красивая цыганка Настя (Нелли Волшанинова).

В сельсовет приходит телеграмма, в которой сообщается, что сантехник Чупрун уволен с работы за прогулы. Сельчане приходят к Гавриле выяснять отношения. Гаврила признаётся, что он не капитан. Ситуацию меняет неожиданно приехавшая жена Чупруна, которая «подыгрывает» мужу и подтверждает, что он действительно капитан и его ждут на корабле, тем самым спасая Гаврилу от позора.

Роли исполняют 
 Георгий Бурков — Гаврила Степанович Чупрун, слесарь-сантехник
 Татьяна Пельтцер — бабка Агапа, мать Гаврилы
 Галина Польских —  Лариса, жена Гаврилы
 Нелли Волшанинова — Настя, цыганка
 Пётр Вельяминов — Петя, сосед Гаврилы, речник, бывший 3-й помощник капитана речного флота
 Иван Рыжов — Дед Лопата
 Евгений Шутов — Антон Михайлович Рябов, участковый милиционер
 Муза Крепкогорская — Надёжка
 Борис Токарев — Васильев, киномеханик
 Оксана Горошкевич — Алёна
 Мария Скворцова — Фёдоровна
 Любовь Калюжная — Алексеевна

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Виктор Мережко
 Режиссёр-постановщик: Георгий Мыльников
 Оператор-постановщик: Владимир Фридкин
 Художник-постановщик: Валентин Вырвич
 Композитор: Сергей Томин
 Звукооператор: Мария Надиева

Литература 
 Смирнов П. Визит в деревню // Советский экран. — 1981. — № 19. — С. 7—8.

Ссылки 
 Яцко В. Искусство четвёртой степени .
 Фильм «Отставной козы барабанщик»  // ruskino.ru

Фильмы СССР 1981 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы по сценариям Виктора Мережко
Фильмы студии «Мосфильм»